

Sigle 
 Antenne 2 – vecchio nome della rete televisiva pubblica francese France 2

Astronomia 
 A2 – sottoclasse della classificazione stellare

Strade 
 A2 – autostrada albanese Fier-Valona
 A2 – autostrada austriaca Vienna-Klagenfurt
 A2 – autostrada belga Lovanio-Diest-Genk
 A2 – autostrada francese Péronne-Belgio
 A2 – autostrada italiana Salerno – Reggio Calabria, Autostrada del Mediterraneo
 A2 – vecchia denominazione (valida fino al 1988) dell'autostrada italiana Roma-Napoli, ora unita alla Autostrada del Sole - A1
 A2 – strada lituana Vilnius-Panevėžys
 A2 – autostrada polacca Świecko-Kukuryki
 A2 – autostrada olandese Amsterdam-Autoroute A25 (Belgio)
 A2 – autostrada rumena Bucarest-Costanza 
 A2 – autostrada serba
 A2 – autostrada svizzera dal confine tedesco (Basilea) al confine italiano (Chiasso)
 A2 – autostrada tedesca Oberhausen-Berlino
 A2 – autostrada tunisina Tunisi-Béja

Codici 
 A2 – codice vettore IATA di Cielos Airlines
 A-2 – designazione degli aerei USA per North American A-2 Savage

Geologia 
 a2 – descrive, nella cartografia geologica, la frana quiescente di tipo indeterminato.

Lingue
 A2, uno dei livelli di conoscenza linguistica secondo la codifica nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue

Sport 
 A2 – seconda divisione del campionato di alcuni sport:
 Campionato italiano femminile di pallacanestro
 Campionato italiano maschile di pallacanestro fino al 2001 e di nuovo dal 2014
 Serie A2 (pallamano maschile)
 Serie A2 (pallamano femminile)
 Campionato italiano femminile di pallavolo
 Campionato italiano maschile di pallavolo
 Serie A Federale baseball
 Serie A2 (calcio a 5)
 Campionato italiano maschile di pallanuoto
 Campionato italiano maschile di football americano
 A2 – grado di difficoltà per l'arrampicata artificiale

Altro 
 Audi A2 – modello di autovettura prodotta da Audi
 DIN A2 – formato standard ISO 216 per le dimensioni della carta
 Reaction Engines A2 – progetto di aereo di linea ipersonico dell'Agenzia Spaziale Europea
 A2 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili